Hesselgraben ist ein Gewässername:

 Hesselgraben (Leimbach), rechter Zufluss des Leimbachs (zum Oberrhein) nahe dem Kreuzhof von Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hesselgraben (Zorn), linker Zufluss der Zorn in Lutzelbourg, Département Moselle, Region Grand Est (Lothringen), Frankreich